rejon chocimski (Białoruś)
 rejon chocimski (Ukraina)